Монтегю́т-Арро́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Мьелан. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32283.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 45 км к юго-западу от Оша.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 289 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 188 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 127 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 127 активных жителей работали 110 человек (60 мужчин и 50 женщин), безработных было 17 (8 мужчин и 9 женщин). Среди 61 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (XI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер